Mužská čtyřhra Zhuhai Championships 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže čuchajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník čínské události mužů v mezinárodním tenisovém centru.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Belgičanů Sander Gillé a Joran Vliegen, který ve finále zdolal brazilsko-nizozemskou dvojici Marcelo Demoliner a Matwé Middelkoop po zvládnutí dvou zkrácených her 7–6 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou i individuální trofej, která rovněž znamenala třetí sezónní titul. V předchozí části roku již vyhráli v Gstaadu a Bastadu.

Nasazení párů 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Luke Bambridge /  Ben McLachlan (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Zhuhai Championships
ATP Tour 2019
Tenis v Číně v roce 2019